Ефремята — название населённых пунктов в России:

Россия 
 Ефремята — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Ефремята — деревня в Карагайском районе Пермского края.